Korppinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korppinen (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Korppinen (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Korppinen (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Korppinen (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
Korppinen (Keitele, Norra Savolax, Finland), sjö i Norra Savolax,  (1,8 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar